Por Edwardsville pode estar à procura de:
 Edwardsville (Alabama)
 Edwardsville (Illinois)
 Edwardsville (Kansas)
 Edwardsville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos